Fatehpur może dotyczyć:
 Fatehpur – miasto w północnym Pakistanie w jednostce administracyjnej Azad Dżammu i Kaszmir
 Fatehpur – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Barabanki)
 Fatehpur – miasto w północnych Indiach w południowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Fatehpur)
 Fatehpur – dystrykt w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh